«Хмари» (с укр. — «Облака»; стилизуется как «ХМАРИ»)  — студийный альбом российского хип-хоп исполнителя и продюсера Galat, вышедший 22 июля 2022 года. Альбом состоит из девяти треков.

Предыстория 

После выпуска своего третьего альбома Youth рэпер занялся продюсированием группой «Френдзона» и другими исполнителями, такими как Дора и Нексюша. В 2019 году на интервью Афиша Daily Галат заявил, что не будет себе писать музыку под псевдонимом Кроки Бой и будет выпускать треки как Galat. На интервью Института музыкальных инициатив он официально заявил о том, что работает над своим альбомом.

Об альбоме 
«Хмари» был выпущен спустя 5 лет после выхода его третьего альбома Youth. В записи релиза приняли участие другие исполнители, такие как Дора, Baby Sasha, Маломира, бывший участник «Френдзоны» Мэйклав и группа «Космонавтов Нет».

Отзывы 
Алексей Мажаев, рецензент издания InterMedia, охарактеризовал альбом, как «чиллаут-рэп». Он считает, что кому-то альбом покажется «мягким и трогательным, кому-то слишком вялым». Критик назвал трек «По ту сторону забора» детской, далее он обращает внимание на песню «Навсегда и ещё на чуть-чуть», Алексей пишет, что песня «не удерживаются на грани сюсюканья и переходят её».

Николай Овчинников из Афиша Daily, пишет, что альбом не похож на старый рэп Галата и на музыку «Френдзоны» тоже. «Такой чиллово-романтичный, летний и совершенно беззлобный рэпчик для максимального расслабона тела и души» — пишет критик. The Flow пишет в своей рецензии — «это романтичный поп-рэп о поцелуях в метро, летних ночах и вечно не застеленной кровати».

Список композиций 
Адаптировано под Apple Music.

Не указанные гостевые участия 

 В песне «В длинных рукавах» звучит вокал Доры
 В песне «Возвращаться назад» звучит вокал Маломира.
 В песне «Облака в четырёх стенах» звучит вокал Baby Sasha.
 В песне «Разбуди меня весной II» звучит вокал Мэйклава.

Примечания

Ссылки 
Альбомы 2022 года